Флагштóк (от ) — металлическая, деревянная или пластиковая вертикальная стойка (шест, шток, стержень, древко), на которой поднимают флаг или флажок, также окончание мачты, верхняя часть самой верхней стеньги с клотиком (головкой).

Верхний конец всякого вертикального рангоутного дерева, например флагштока — топ, на который крепят клотик или клот.

История 
Ранее на Руси шест со стягом (флагом) или со значком (флажком) назывался чупру́нный шест.

Иногда флагшток снабжён механизмом для более удобного поднятия флага. В этом случае флаг крепится к верёвке и при помощи простейшего блока поднимается на верхнюю точку флагштока к клоту, при этом сам поднимающий избавлен от необходимости подниматься наверх.

Самый высокий в мире флагшток достигает высоты 170 метров и находится в Саудовской Аравии, в городе Джидда. Флагшток построен в 2014 году и признан Книгой рекордов Гиннеса.

Второй по высоте в мире находится в Душанбе. Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 года, когда Таджикистан праздновал День национального флага. Официальное открытие состоялось 30 августа 2011 года и было приурочено к 20-летию независимости республики, которое будет отмечаться 9 сентября. Высота флагштока составляет 165 метров.

Третий по высоте в мире флагшток находится в городе Баку, в Азербайджане. Строительство флагштока было закончено в 2010 году.

До 2010 года самым высоким флагштоком был Главный флаг Туркменистана в Ашхабаде высотой 133 метра.

Самый высокий флагшток в России установлен на Николаевской сопке 28 декабря 2022 года в Красноярске, и имеет высоту 100 метров. Размеры флага ― 33 на 22 метра. Таким образом был побит рекорд Благовещенска, где ранее был установлен флагшток высотой 75 метров.

Самая высокие в мире парные флагштоки установлены в Грозном перед резиденцией главы Чечни 7 октября 2018 года. Высота каждого из флагштоков составляет 73,5 метра, на них развеваются флаги России и Чечни.

Виды и типы 
Существуют следующие основные виды и типы флагштоков:
 корабельный (судовые):
 гюйсовый (гю́йс-шток, носовой) — флагшток на бушприте или форштевне (носовая часть корабля) для поднятия гюйса;
 кормовой — флагшток на корме корабля.
 крепостной — флагшток для поднятия кейзер-флага, устанавливается на одном из центральных укреплений.
 дворцовый — флагшток для поднятия императорского штандарта.

Рекордные флагштоки

См. также 

 Знамя
 Словарь терминов вексиллологии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Морские термины.

Флаги
Рангоут